Камењани могу бити:

 Камењани (Краљево), насеље града Краљева, Рашки округ, Република Србија
 Камењани (Ревуца), насеље у округу Ревуца, Банскобистрички крај, Словачка Република